Вевельсбург () — ренессансный замок к северо-востоку от Бюрена (Германия, земля Северный Рейн — Вестфалия) недалеко от Падерборна. Известен, главным образом, как музей и бывшее училище по идеологической подготовке офицеров СС «», с которым связано множество легенд. В 1980-е годы на территории замка открылся музей.

В настоящий момент на территории замка находятся:
 Исторический и краеведческий музей Падерборна (Южное и Восточное крыло)
 Музей нацистского прошлого замка (отдельный флигель и северная башня замка)
 Молодёжный хостел (Западное крыло)
 Ресторан Zur Wewelsburg.

Вход в музей Падерборна платный, в музей нацизма — свободный.

История 
Существующее ныне здание замка Вевельсбург в стиле эпохи Возрождения построено в 1603—1609 годах князем-епископом Падерборна Дитрихом фон Фюрстенбергом (правившим с 1585 по 1618 год). В Тридцатилетней войне замок сильно пострадал, а в 1815 году после удара молнии выгорела северная башня.

3 ноября 1933 года Гиммлер посетил замок и решил сделать его «кузницей кадров» СС.

В августе 1934 года замок был передан СС и начал свой путь как музей и училище по идеологической подготовке офицеров СС, в рамках Управления СС по вопросам расы и поселения, а в феврале 1935 года перешёл под непосредственный контроль Личной комиссии рейхсфюрера СС. Перестройкой замка руководил архитектор Герман Бартельс (), он же в начале 1940-х годов подготовил грандиозный проект освоения территории вокруг замка, который так и не был осуществлен. При реконструкции замка использовался труд заключённых из концлагеря Нидерхаген. По утверждению Гиммлера, после «окончательной победы» () в замке будет находиться «центр мира» ().

В 1945 году замок был взорван, но большая часть помещений уцелела и ныне отреставрирована.

Версии о значении Вевельсбурга в эпоху нацизма 

Толчком к мифологизации замка Вевельсбург, которая приняла в начале 1990-х годов крайне острую форму, послужили слова, которыми начальник VI управления РСХА Вальтер Шелленберг в своих посмертно опубликованных мемуарах охарактеризовал значение замка Вевельсбург для религиозной стороны идеологии СС:

У Гиммлера было лучшее и крупнейшее собрание книг об ордене иезуитов. Годами он изучал по ночам эту обширную литературу. Поэтому организацию СС он построил по принципам ордена иезуитов. При этом он опирался на устав ордена и «Упражнения» Игнатия Лойолы […] Структура руководства походила на иерархическую систему католической церкви. Близ Падерборна в Вестфалии он приказал отстроить средневековый замок, получивший название Вевельсбург — он был своего рода эсэсовским монастырём, в котором раз в год генерал ордена проводил заседание тайной консистории. Здесь должны были все, кто принадлежал к высшему руководству ордена, упражнять свой дух в искусстве сосредоточения.

Со временем указанная Шелленбергом стилизация СС под орден иезуитов в качестве преобладающего образца не раз ставилась под сомнение, и его утверждения, что в Вевельсбурге происходили тайные духовные упражнения лидеров СС, были опровергнуты описаниями истории Вевельсбурга . Каково фактическое значение Вевельсбурга в религиозном аспекте идеологии CC во время нацистской Германии, остаётся по-прежнему неясным. В то же время история Вевельсбурга окружена множеством легенд, ставших предметом исследования Д. Зиппе.

Вевельсбург и ирминизм 
Уже в официальном сообщении о передаче замка Гиммлеру в «Völkischer Beobachter» от 27.09.1934 Вевельсбург был окружён ореолом многочисленных романтических легенд, популярных в Вестфалии с XIX века:

Эта задача (воспитание молодёжи) достойна славной истории замка Вевельсбург. Здесь, в этом месте в древней империи саксонцев, Видукинд оказал сопротивление франкскому императору; вероятно, здесь же почти 2 000 лет назад германские борцы за свободу выступили против притязаний Рима на территории, поскольку за несколько километров от замка Вевельсбург, в местности Рютен, по мнению Кёлера, лежал римский лагерь, из которого выступили легионы Вара с тем, чтобы никогда не вернуться после битвы в Тевтобургском лесу; также близко к замку расположен овеянный легендами Экстернштайне () со священным столбом Ирминсуль, а вдали фигура Германа Освободителя на холме Гротенбург () напоминает: «В единстве Германии моя сила — в моей силе мощь Германии»

Первый комендант замка Манфред фон Кнобельсдорф был энтузиастом восстановления древних германских верований и большим поклонником сверхспособностей провидца Карла Марии Вилигута (полковника Вайстора). Последний был частым и желанным гостем в замке, более того, было найдено письмо к Вилигуту-Вайстору, которое Кнобельсдорф подписал с «in Irminstreue», что равнялось признанию его «Ирминизма». Последнее обстоятельство играло немаловажную роль в судьбе самого Вилигута, поскольку его непосредственный начальник и покровитель руководитель Главной Службы Расы и Населения Рихард Вальтер Дарре был шурином Кнобельсдорфа.

Именно Вилигут в середине 30-х годов ввёл в ход старое сказание о «последней битве у березы», которое относилось к Вевельсбургу, и дало вместе с тем толчок к религиозному возвышению проекта. Сказание о битве у березы сообщает об апокалипсической борьбе между огромной армией с востока и армией с запада. Как среди национал-социалистов, так и в национальном движении в целом, сказание было очень популярно.

В кругу друзей и подчиненных Кнобельсдорфа Вилигуту дозволялось проводить некоторые обряды, напр., бракосочетания, на свой манер.. В июне 1934 г. были проведены раскопки в районе северной и юго-западной башен замка, основанные на «видении» Вилигута. О них Ильза фон Кнобельсдорф сразу же восторженно сообщила своему брату Вальтеру Дарре, а Кнобельсдорф — Гиммлеру. Кроме того, Вилигут давал советы при внутренней обстановке замка, разработал дизайн кольца «Мёртвая голова»; имелось в виду, что кольца павших членов СС хранились в Вевельсбурге.

Также документально подтверждено, что Вилигут предпринимал совместные с Конбельсдорфом ревизии древних памятников в окрестностях замка, проявляя интерес к «каменной могиле» на горе Лехтенберг (Lechtenberg) возле деревни Эттельн () и особенности раскопкам Экстернштайне, проводимым в середине 1930-х руководителем «Объединения друзей германской предыстории» Вильгельмом Тойтом (Wilhelm Teudt).

Не следует, однако, и переоценивать роль и возможности Вилигута. По свидетельству Бернхарда Франка, фольклориста из Вевельсбурга, мнения работающих там учёных о нём были «уничтожающими». Его не принимал всерьез и Вильгельм Тойт, а его сотрудник Фрерк Хайе Хамкенс (Freerk Haye Hamkens) оставил весьма ехидные воспоминания о посещении раскопок в Экстернштайне Гиммлером, Дарре и Вилигутом.

Вевельсбург и легенды о Граале 

В центре обсуждения влияния легенды о Граале на символизм Вевельсбурга, в большинстве случаев, стоят помещения в северной башне замка. Речь идет о т. н. «Зале обергруппенфюреров» (или «Зале баронов», как его называют некоторые) с напольной мозаикой с 12-конечной свастикой (т. н. чёрное солнце), окруженной 12 колоннами, расположенном над т. н. «Валгаллой», «криптой» или «могилой» в подвале северной башни, которая подхватывает кратную 12 символику «Зала обергруппенфюреров». Сверх того, «Валгалла» отличается особенной акустикой. В середине помещения можно видеть ещё сегодня остатки газопровода, вероятно, для поддержания «вечного огня».

Рюдигер Зюннер (Rüdiger Sünner) попытался объяснить смысл и функции этих помещений и при этом обнаружил сходство между «Залом Обергруппенфюреров» и храмом Грааля Байрейтской премьеры Парсифаля 1882 г. Также Зюннер подкрепляет влияние мифа о Граале на проект Вевельсбурга указанием на названия двух учебных комнат () — «Король Артур» и «Грааль».

В действительности можно согласиться с влиянием мифологии Грааля на оформление вышеупомянутой комнаты, которое выходило за простое наименование комнаты. Более того, расхождения во мнениях архитектора Германа Бартельса и коменданта замка Манфреда фон Кнобельсдорфа относительно того, как нужно оформлять комнату Грааля, засвидетельствованы в яростной записи в дневнике Кнобельсдорфа под датой 7.3.1938:

Я не могу разобраться, я нахожу, что многие комнаты не решены согласно их названию, в том числе, конечно, [комната] «Грааль». Что вообще думает г-н Бартельс о том, что значит «Грааль» для немецкой души?

Неточность суждения Зюннера в том, что комната «Грааль» была одной из многих, среди которых были и «король Генрих», «Генрих Лев», «Видукинд», «Христофор Колумб», а также «Ариец», «Годовое движение», «Руны», «Вестфальцы» и «Немецкий орден».

Часто пытаются указать связи между мифологией Грааля и замком Вевельсбург, указав на персону Отто Рана. Отто Ран — это автор книги «Крестовый поход против Грааля», произведшей большое впечатление на Гиммлера. В этой книге Ран, следуя «указаниям» Вольфрама фон Эшенбаха, преподносит Грааль как «камень света», относящийся к гностицизму религии катаров. В членах этого религиозного движения, которое угасло в 13-м веке, он видит хранителей Грааля и древней светлой религии. В 1935 г. Ран становится членом СС, которое отныне финансирует его поиски Грааля. Доказанный контакт Отто Рана и замка Вевельсбург побудил Карла Хюзера (Karl Hüser) в его вполне академическом исследовании истории замка в нацистской Германии отнести Рана к идеологическим консультантам первого коменданта замка Манфреда фон Кнобельсдорфа.

Однако, существующие документы доказывают лишь вклад Рана в проводимые в замке изыскания по генеалогии ().
Найденные документы также не позволяют распространить и интерес Генриха Гиммлера к чаше Грааля далее его желания доказать «аксиому зависимости христианской культуры от более древней, первоначальной германской, и таким образом неполноценность христианства». Этим же желанием в равной мере объясняются исследования широкого спектра тем от восстания Видукинда до создания картотеки ведьм () в СС.

Вевельсбург и «Копье Судьбы» 

Самодеятельные исследователи настойчиво хотят видеть в неосуществленных планах расширения замка «копье судьбы» или копье Лонгина, которым римский сотник пронзил бок Христа, распятого на кресте, и которое стало важной составной частью мифологии Грааля. Источник этого тезиса можно отыскать у Тревора Рейвенскрофта (Trevor Ravenscroft) в его книге «Копье Судьбы» (англ. издание 1972 г., немецкое — 1974 г.). Рейвнскрофт отождествляет здесь Копье Судьбы и Святое Копье, входящее в состав атрибутов императорской власти, и утверждает, Гиммлер сделал его «сквозной темой расположения и символического украшения помещений». Глядя на проект расширения замка и в самом деле нельзя не увидеть очертания копья, однако сам автор проекта Бартельс в подробном пояснении к своему проекту не указывал на эту аналогию.

Ещё менее подтвержденным документами является весьма распространённое утверждение о том, что Гитлер будто бы в его венский период испытывал особенную страсть к Святому копью из атрибутов императорской власти и желал получить его магическую силу. После аншлюса Австрии он повелел поэтому перевести имперские клейноды из Вены в Нюрнберг. Однако, Гиммлер изготовил копию для замка Вевельсбург и взял копье, как уже было изложено выше, за образец для расширения замка. В зависимости от автора копье или его копия должна иметься в замке Вевельсбург в письменном столе Гиммлера или в зале, защищенном витриной. По одной версии Гиммлер в конце войны убегает в Англию и берет копье с собой.

Действительно, атрибуты императорской власти были перевезены в 1938 из Вены в Нюрнберг по инициативе нюрнбергского обер-бургомистра Вилли Либеля (). Имеются также статьи исследовательского института СС Аненербе, в которых имперские регалии выводят из германских символов господства. Никаких данных об особом интересе к Копью судьбы со стороны лидеров нацистской Германии не найдено.

Вевельсбург и «Черное солнце» 
Современные авторы часто рассматривают мозаику с 12-конечной свастикой в т. н. «Зале обергруппенфюреров» как особый «оккультный» символ — Чёрное Солнце. Сам термин «Чёрное Солнце» встречается в сочинениях Серрано и Ландинга. Его связь с 12-конечной свастикой, а следовательно, и мозаикой в Вевельсбурге впервые была указана в опубликованном в 1991 году под псевдонимом Рассел МакКлауд (Russell McCloud) политическом триллере «Die Schwarze Sonne von Tashi Lhunpo», действие которого разворачивается в Вевельсбурге. В начале 1990-х этот роман был очень популярен в Германии и в апреле 1992 даже был назван «книгой месяца» в «».

В массовой культуре 
Замок, его связи с СС и оккультизмом, возможно, послужили источником вдохновения для серии видеоигр Wolfenstein (Волчий камень) и одноимённого замка в ней. В частности, игры 2001 года, Return to Castle Wolfenstein.

Примечания

Литература 
 
 Daniela Siepe: Wewelsburg und «Okkultismus» // Projektschwerpunkt III: Wewelsburg 1933—1945. Kult- und Terrorstätte der SS
 Hüser, Karl: Wewelsburg 1933—1945. Kult- und Terrorstätte der SS. 2., überarb. Aufl. Paderborn, 1987
 Hüser, Karl / Brebeck, Wulff E.: Wewelsburg 1933—1945, 4. überarb. Aufl., Münster 2002

Ссылки 
 Kreismuseum Wewelsburg — Offizielle Website,,
 Wewelsburg — Kreismuseum
 Wewelsburg from 1933 to 1945, place of cult and terror
 The North Tower of Wewelsburg Castle
 Kirsten John-Stucke. Wewelsburg
 Virtuelles Photo-Album «Wewelsburg 2002»
 SS Himmlers castle «Wewelsburg» — видео,

СС
Нацистский мистицизм
Замки Северного Рейна-Вестфалии
Архитектура нацистской Германии